Liste der Mitglieder des 5. Landtags Brandenburg (21. Oktober 2009 – 8. Oktober 2014). Zu den Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Platzeck III und Kabinett Woidke I.

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsident 
 Landtagspräsident: Gunter Fritsch (SPD)
 Vizepräsidentin: Gerlinde Stobrawa (Die Linke) Rücktritt als Vizepräsidentin am 30. November 2009, Amt ruhte ab dem 27. November 2009 Gerrit Große (Die Linke) ab 16. Dezember 2009
 Alterspräsidentin: Sieglinde Heppener (SPD)

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion: Günter Baaske bis 11. November 2009 Dietmar Woidke 11. November 2009 bis 5. Oktober 2010 Ralf Holzschuher 6. Oktober 2010 bis 28. August 2013 Klaus Ness ab 28. August 2013
 Die-Linke-Fraktion: Kerstin Kaiser bis 20. August 2012 Christian Görke 20. August 2012 bis 20. Januar 2014 Margitta Mächtig ab 23. Januar 2014
 CDU-Fraktion: Johanna Wanka bis 27. April 2010 Saskia Ludwig 27. April 2010 bis 11. September 2012 Dieter Dombrowski 17. September 2012 bis 18. Februar 2014 Michael Schierack ab 18. Februar 2014
 FDP-Fraktion: Hans-Peter Goetz bis 10. August 2010 Andreas Büttner ab 31. August 2010
 Bündnis-90/Die-Grünen-Fraktion: Axel Vogel

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnisses der Fraktionen 
 Ralf Holzschuher (SPD)
 Klara Geywitz (SPD)
 Susanne Melior (SPD)
 Kerstin Kaiser (Die Linke)
 Margitta Mächtig (Die Linke)
 Ingo Senftleben (CDU)
 Saskia Ludwig (CDU)
 Marion Vogdt (FDP)
 Marie Luise von Halem (Bündnis 90/Die Grünen)

Liste der Abgeordneten

Weblinks 
  (PDF; 10 kB) Landeswahlleiter
  Landtag Brandenburg

 07
!